Okręty US Navy o nazwie USS "John Paul Jones", pochodzącej od Johna Paula Jonesa:
 Pierwszy "John Paul Jones" (DD-932) był niszczycielem typu Forrest Sherman, który został zwodowany w 1955. W 1965-1967 został przerobiony na niszczyciel rakietowy i przeklasyfikowany na "DDG-32". Skreślony z listy w 1985.
 Drugi "John Paul Jones" (DDG-53) był niszczycielem typu Arleigh Burke, który został zwodowany w 1991. Pozostaje nadal w służbie (stan na 2007 rok).

Zobacz też 
 USS "Paul Jones", USS "Paul Jones, Jr.", USS "Jones".

John Paul Jones